La Primera B Nacional 2017-2018 è stata la 33ª edizione del campionato argentino di calcio di seconda divisione. Il torneo è iniziato il 16 settembre 2017 e si è concluso il 28 aprile 2018.

Le nuove partecipanti a questa edizione del campionato sono state, da un lato, le squadre retrocesse dalla Primera División 2016-2017: Aldosivi, Atlético Rafaela, Quilmes e Sarmiento. Dall'altro lato sono arrivate in Primera B Nacional le quattro squadre promosse dal terzo livello del calcio argentino: Deportivo Morón, Deportivo Riestra (che sono direttamente affiliate alla AFA), Agropecuario e Mitre (indirettamente affiliate alla AFA). A parte il Deportivo Morón, che è tornato in Primera B Nacional dopo un'assenza di 16 anni, le altre tre squadre erano esordienti nella categoria.

Squadre partecipanti

Classifica 
Il regolamento del campionato prevedeva la disputa di un campionato di sola andata. Al termine del torneo la classifica ha determinato la promozione diretta in Primera División della prima classificata. Le squadre dal secondo al nono posto hanno quindi disputato un torneo reducido per determinare la seconda squadra promossa nella massima serie.

In seguito degli incidenti avvenuti in occasione dello spareggio promozione vinto contro il Comunicaciones, il Deportivo Riestra è stato penalizzato di 20 punti.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Retrocessioni ("Descenso")
Al termine del campionato sono retrocesse nella categoria inferiore le sei squadre con la peggior media punti (promedio), che si calcola sulla base del punteggio totale ottenuto da ogni squadra nel campionato 2017-2018 sommato al punteggio totale delle precedenti 3 stagioni giocate nella categoria.

Calendario e risultati

Stagione regolare

Spareggio per la 1ª posizione 
Avendo terminato il campionato a pari punti in testa alla classifica, Almagro e Aldosivi disputeranno uno spareggio per definire la squadra vincente del campionato e, di conseguenza, la prima delle due squadre che otterranno la promozione in Primera División. Se dopo i tempi regolamentari permane il pareggio si disputerà un tempo supplementare e i calci di rigore.

Torneo reducido 
Le squadre classificatesi dalla 2ª alla 9ª posizione in classifica disputeranno un torneo reducido ad eliminazione diretta per determinare la seconda squadra promossa in Primera División. Mentre i quarti di finale si disputano a gara unica, semifinali e finale si giocheranno nel formato andata/ritorno (dove la squadra meglio classificatasi giocherà in trasferta la gara di andata). In caso di pareggio dopo la disputa del tempo regolamentare, passerà la squadra meglio classificatasi, tranne nel caso della finale del torneo: in questo caso, infatti, il regolamento prevede la disputa dei calci di rigore.

Il Torneo reducido è stato vinto dal San Martín de Tucumán, ottenendo così la promozione in Primera División.

Statistiche

Classifica capocannonieri

Note 

Calcio nel 2017
Calcio nel 2018
Campionato argentino di calcio